V-motor, configuratie van de V-motoren en aantal cilinders ervan.
 V6 (merk), een kauwgommerk.
 V6 (band) een band